



Municipalité 
 Rio Piracicaba est une municipalité de l'État du Minas Gerais

Cours d'eau 
  est un cours d'eau de l'État du Minas Gerais
 Rio Piracicaba est un cours d'eau de l'État de São Paulo

Voir aussi
 Piracicaba
  

Homonymie de toponyme